CG O Cg puede referirse a:
El Catálogo General, un catálogo astronómico.
Coalición Galega, un partido político nacionalista gallego.
Converxencia Galega, un partido político nacionalista e de centro gallego.
Centristas de Galicia (CxG) fue un partido político centro derecha gallego entre 1985 y 1991.
La computación gráfica, el campo de la informática visual.
La cromatografía de gases.
.cg, el dominio superior geográfico de la República del Congo.
Cg, un lenguaje de programación.

Siglas